Strúma (betegség)
Sztruma (folyó)
Struma (hajó)